Фінал Кубка Італії з футболу 2003 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 2002—2003, в яких зустрічались «Рома» і «Мілан».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

2003 у футболі
Матчі ФК «Рома»
2003 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу